Francesco Guidi ist der Name folgender Personen:

* Francesco Guidi (General) (1876–1970), italienischer Generalleutnant, Senator
 Francesco Guidi (Librettist), italienischer Librettist
 Francesco Salvatico Guidi (1694–1778), italienischer Erzbischof